Prva slovenska nogometna liga 2015/2016  (oficjalnie znana jako Prva liga Telekom Slovenije ze względu na sponsoring)
była 25. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Słowenii. 
Brało w niej udział 10 drużyn, które w okresie od 17 lipca 2015 do 21 maja 2016 rozegrały 36 kolejek meczów. 
Sezon zakończyły baraże o miejsce w przyszłym sezonie w Prva slovenska nogometna liga. 
Obrońcą tytułu była drużyna Maribor.
Mistrzostwo po raz pierwszy w historii zdobyła drużyna Olimpija Lublana.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Baraże o 1. SNL 
Zavrč mimo, że wygrał 4:3 dwumecz z Aluminij drugą drużyną 2. SNL o miejsce w Prva liga
, nie zdołał utrzymać się w najwyższej klasie rozgrywkowej na kolejny sezon. Słoweński Związek Piłki Nożnej ze względów finansowych nie wydał klubowi z Zavrč licencji na grę w PrvaLiga.
Jego miejsce zajęła drużyna Aluminij.

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 1. SNL 2015/2016 - rsssf
 1. SNL 2015/2016 - kicker.de
 Statistika - 1. Slovenska Nogometna Liga 15/16

Linki zewnętrzne 
 NZS – Strona Słoweńskiego Związek Piłki Nożnej 
 Prva liga

2015 w piłce nożnej
2016 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Słowenii
2015 w Słowenii
2016 w Słowenii